Ста́рый Колуто́н () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Староколутонского сельского округа. Код КАТО — 113655100.

География 
Село расположено на берегу реки Колутон, в северо-западной части района, на расстоянии примерно 36 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — села Астраханка.

Абсолютная высота — 288 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Енбек — на юго-востоке, село Косколь — на северо-западе, станция Колутон — на юго-западе.

Севернее села проходит автомобильная дорога республиканского значения — М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы, через Костанай, Нур-Султан, Караганда», южнее — Южно-Сибирская железнодорожная магистраль.

История 
Первоначально село было образовано как русское поселение «Старо-Колутонское» в 1879 году, в составе Мариинской волости Атбасарского уезда Акмолинской области. Дворов в поселении было — 25. Число наличных душ — 206 (мужчин — 109, женщин — 97). На 1 двор приходилось 113,2 десятин, на мужчину — 26,0, на 1 душу обоего пола — 13,7.

Население 
В 1989 году население села составляло 1264 человек (из них русские — 44 %, казахи — 22 %).

В 1999 году население села составляло 1043 человека (499 мужчин и 544 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 864 человека (400 мужчин и 464 женщины).

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Аль-Фараби
 ул. Балуана Шолака
 ул. Бауыржана Момышулы
 ул. Богенбай батыра
 ул. Динмухаммеда Кунаева
 ул. Жамбыла Жабаева
 ул. Желтоксан
 ул. Женис
 ул. Кенесары

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района